Frauenhub ist der Name folgender Orte:

 Frauenhub (Gemeinde Andrichsfurt), Katastralgemeinde von Andrichsfurt, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Frauenhub (Gemeinde Kallham), Ortschaft der Gemeinde Kallham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich